Ле-Е () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона
 Ле-Е () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура